Dorance est un patronyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Michel Dorance (1914-1986), as de l'aviation français
Sylvia Dorance, illustratrice pour enfant française

Prénom
 (né en 1997), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme